CHU: Christelijk-Historische Unie, gewezen Nederlandse politieke partij
 Chu (staat), een Chinese staat in de Periode van de Strijdende Staten
 Chu (koninkrijk), een Chinees rijk in de Periode van Vijf Dynastieën en Tien Koninkrijken
 Chü:
 Tsjoej (oblast), een oblast in Kirgizië
 Tsjoej (rivier), een rivier in Kazachstan
 Chũ, een plaats in Vietnam